Церковь Святого Георгия (, Сурб Геворг екегхеци) — армянская апостольская церковь в селе Карашамб, Котайкской области Армении.

История 
Построен VII веке. Церковь Сурб Геворг находится в полуразрушенном состоянии. За ней никто не следит. От церкви осталась лишь северная часть здания.

Церковь имеет вид триконха с удлиненным западным рукавом. Углы примыкания апсид снаружи срезаны, а внутри имеют выступы в виде полупилястров. Переход от подкупольного квадрата к куполу осуществлён тромпами. На стенах церкви есть надписи, сделанные мастерами. Из декора памятника сохранились наличники окон с растительным орнаментом

Примечания 

История Армении
Храмы Котайкской области
Карашамб